Innocent Linda Buthelezi (28 de junho de 1969) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como meia.

Carreira 
Linda Buthelezi se profissionalizou no	Jomo Cosmos.

Seleção 
Linda Buthelezi integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Nações Africanas de 1996, sendo camepeão.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1996

Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996